Michele Smith se poate referi la:
 Michelle Smith de Bruin (n. 1969), cunoscută simplu ca Michelle Smith, înotătoare irlandeză și campioană olimpică în 1996
Michele Mary Smith (n. 1967), sportivă americană
Michelle Ray Smith (n. 1974), actrița americană de filme „siropase”
Michele Smith, actriță și fotomodel american
Michele Smith, ciclistă care a participat în 1992 la jocurile olimpice 
 Michelle Smith, coautoare a cărții Michelle Remembers alături de psihiatrul canadian Lawrence Pazder